Đồng – waluta Wietnamu
 Dong – grupa etniczna w Chinach, jedna z 56. oficjalnie uznawanych mniejszości etnicznych
 Dong Zhiming – chiński paleontolog